Клерво (кантон) — кантон Люксембурга
 Клерво (Люксембург) — коммуна в Люксембурге
 Клерво (аббатство) — бывшее цистерцианское аббатство во Франции